Cutleria (alga), cromista de la família de les cutleràcies
 Cutleria (sinàpsid), animal del clade dels esfenacodonts